Tschudi è un cognome del Cantone Glarona, Svizzera. Il cognome Tschudi a Schwanden è legato alla industria tessile locale.

 Johann Jakob von Tschudi (1722-1784), storico e teologo 
 Johann Jakob von Tschudi (1818-1889), naturalista, esploratore, ambasciatore svizzero in Brasile